David Matthews (componist), Brits componist
David Matthews (New York), burgemeester van New York
David Matthews (jazz), jazzmusicus
David Matthews (triatleet), triatleet
David Matthews (rugbyspeler), Engelse rugbyspeler